Martschenky (ukrainisch ; russisch Martschenki) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Dykanka, siehe Martschenky (Dykanka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Martschenky (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krasnopil, siehe Martschenky (Krasnopillja)